San Juan y San Pedro puede referirse a:
La asociación de los santos apóstoles Juan y Pedro (Pedro, Santiago y Juan fueron los tres primeros apóstoles de Jesucristo y aparecen muy a menudo representados juntos en el arte cristiano).

Muchas instituciones cristianas están bajo esta advocación conjunta:
Iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva
Ermita de San Pedro y San Juan (Vallebrón)
Ilustre Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Jesús del Perdón, Cristo del Amor en su Prendimiento, María Santísima de la Esperanza, San Pedro y San Juan Apóstoles, o Cofradía del Perdón (Jaén)
Topónimo: San Juan y San Pedro Tezompa, localidad de México
Antropónimo: Juan Pedro, nombre compuesto muy común; menos comúnmente, Pedro Juan